Свистуновые:
 Свистуновые  — семейство бесхвостных земноводных.
 Свистуновые  — семейство воробьиных птиц.

См. также 
 Свистуны